Caronia I, een schip van Cunard Line, identiek aan de Carmania maar met klassieke motoren.
 Carmania, een schip van Cunard Line, identiek aan de Caronia maar met stoomturbine.